Francuskie miejscowości:
 Flavigny-le-Grand-et-Beaurain
 Flavigny-sur-Moselle
 Flavigny-sur-Ozerain
 Flavigny (Cher)
 Flavigny (Marna)
 Gissey-sous-Flavigny